Jinpachi Mishima es un personaje ficticio japonés en Tekken, una saga de videojuegos de lucha.

Historia 

Dentro de la historia del juego, lo poco que se sabe del pasado de Jinpachi,dentro de la historia del juego está relacionado con otros personajes de la saga, ya que es bisabuelo de Jin Kazama, abuelo de Kazuya Mishima y padre de Heihachi Mishima), es que tiene un gran amigo, el maestro de artes marciales chinas llamado Wang Jinrei, el cual es otro de los personajes del juego de Tekken 5, y quien (además de ser abuelo de la personaje "Ling Xiaoyu") ya había aparecido anteriormente como subjefe final y como personaje seleccionable en anteriores Tekken (esto último sólo en Tekken 2), desapareciendo de escena en Tekken 3 y 4, y siendo "rescatado" de nuevo en Tekken 5 (asimismo, en el modo historia de Tekken 5 de este personaje, su relación con Jinpachi se ve bastante evidente). 

En cuanto al pasado de Jinpachi, antes siquiera de que se celebrara el primer Torneo del Puño de Hierro de la saga (es decir, antes del juego de Tekken 1), Jinpachi fue un gran maestro de artes marciales, que llegó a ser conocido como el luchador más increíble y fuerte de todos los tiempos. Jinpachi Mishima fue el fundador original de la compañía Mishima Zaibatsu, que al principio únicamente tenía como finalidad, ser un grupo financiero, que heredaría posteriormente a su hijo Heihachi Mishima. Pero cuando su hijo Heihachi Mishima heredó la Mishima Zaibatsu, cambió la empresa a una compañía de producción de armamento y tecnología militar. Estas noticias preocuparon a Jinpachi, ya que no le gustaba en qué se estaban convirtiendo su hijo y su compañía, así que planeó recuperarla. Pero antes de que fuera capaz de llevar a cabo sus planes, fue capturado y encerrado por Heihachi lejos del mundo durante muchos años, en una prisión construida en el estado Mishima, en concreto bajo el templo Hon Maru (el escenario final de Tekken 4 en la historia de los Mishima), la cual era la base original de la Mishima Zaibatsu.

Tekken 5 

Más tarde del encarcelamiento de Jinpachi, sucede que al final del torneo de Tekken 4 Heihachi Mishima y su hijo Kazuya Mishima fueron atacados por un escuadrón de androides (conocidos dentro de la saga como los Jack-4), y a consecuencia de este ataque se produce una explosión que destruyó el templo de Hon Maru (la bomba casi mata a Heihachi), bajo el cual Jinpachi estaba preso. Debido a ello, Jinpachi sintió un temblor en la prisión donde residía (que fue a causa la explosión) , y percibiendo posibilidades de escapar, Jinpachi concentró todo el poder que había almacenado en su debilitado y viejo cuerpo, consiguiendo liberarse tras volver a la vida después de estar muchos años encerrado; es entonces cuando decide vengarse de su hijo Heihachi, por lo que había hecho con él y con su empresa.

Jinpachi es el que en esta ocasión convoca el torneo de King Of Iron Fist Tournament 5, después de volver de su prisión en el Hon maru, donde fue encerrado por Heihachi, para quedarse con la empresa Mishima Zaibatsu. Jinpachi recobró su fuerza al detectar el poder de Devil Jin luchando contra Kazuya y Heihachi; siendo además el Jefe Final de esta entrega del videojuego Tekken (Tekken 5), en el último escenario del Modo Historia (aunque sólo se ve su alter-ego diabólico, tras transformarse al estar también maldito) Es muy complicado eliminar a Jinpachi ya que lanza bolas de energía a través de su estómago. la única forma de esquivarlas es dar una voltereta lateral o esquivar las descargas de energía, un segundo antes de que la bola impacte, si se maneja a un luchador que tenga entre sus movimientos la habilidad de estar sentado o tumbado tanto como boca arriba como boca abajo.

Pese a que cuando anunció el torneo, Jinpachi pretendía enfrentarse a su hijo Heihachi, fue su bisnieto Jin Kazama el que acabó enfrentándose a él, Jin derrota a Jinpachi y este se desvanece en una nube de polvo, al eliminar a Jinpachi y ser el ganador del torneo Tekken 5, Jin se hace con el control de la Mishima Zaibatsu.

Conclusiones

Tekken 5 

Jinpachi está entristecido porque nadie pudo derrotarlo. El mal en él comienza a consumir su mente, y él se transforma aún más. Se puede ver como Jinpachi llora sangre. En el fin, se indica que la “mente de Jinpachi es consumida, mientras que él alcanza su transformación final. y así el mundo nunca será igual.”

Tekken Tag Tournament 2 

Jinpachi aparece en su forma humana como personaje jugable en esta entrega y aparece como subjefe junto con su hijo Heihachi Mishima, si eres derrotado por Jinpachi y Heihachi y dejas que la cuenta atrás llegue a cero se ve cómo Heihachi tira a su padre por la trampilla, traicionándolo. Si escoges a Jinpachi en el modo arcade, en el ending se ve a Jinpachi que se encuentra con su hijo Heihachi en una habitación y empieza a desatar toda su ira contra él, venciendo a su hijo.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Tekken Zaibatsu
 Web oficial
 Web en español
 

Personajes de Tekken
Empresarios ficticios
Ejecutivos empresarios ficticios
Karatecas ficticios